William FitzGerald (książę)
 William FitzGerald-de Ros